Závod ve vodním slalomu K1 mužů na Letních olympijských hrách 1996 se konal na kanále v areálu Ocoee Whitewater Center dne 28. července 1996. Z českých závodníků se jej zúčastnili Luboš Hilgert (18. místo) a Jiří Prskavec (19. místo), zlatou medaili získal Němec Oliver Fix.

Výsledky

Externí odkazy 
  Atlanta 1996 Official Report - Canoe / Kayak, la84foundation.org

Muži K1 slalom